Sezon 2011 w British GT – dziewiętnasta edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 25 kwietnia na torze Oulton Park, a zakończył się 8 października na torze Silverstone Arena, po rozegraniu 10 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT3

GT4

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2011
2011 w sportach motorowych
2011 w Wielkiej Brytanii
2011 w Belgii